Jan Frans van de Velde (hoogleraar), 1743-1823 
 Jan Frans Van De Velde (bisschop), 1779-1838